MIPA steht für:

 MIPA SE, deutscher Farben- und Lackehersteller
 Mittagspause, Bezeichnung für eine meist unbezahlte Unterbrechung der Arbeitszeit
 Monoisopropanolamin, eine organische Verbindung aus der Gruppe der Alkanolamine
 Musikmesse International Press Award, ein Preis im Bereich Musikinstrumente und Musikproduktion

MIPA